Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres I I L et E.

L'abréviation IILE peut faire référence:

En France :
 Institution des invalides de la Légion étrangère, un domaine militaire de la commune de Puyloubier.

En Belgique :
 Intercommunale d’incendie de Liège et environs, le corps de pompiers de la ville de Liège.